Vondrozo (district), een district van Madagaskar
Vondrozo (stad), de hoofdstad van dit district